Amerikai Egyesült Államok
 Colville (Arkansas)
 Colville (Kentucky)
 Colville (Washington)

 Új-Zéland
 Colville (Új-Zéland)

Nevek
 Colville (vezetéknév)